

Biografia

Inizia l'attività di produttore con l'ideazione e la co-produzione di Super 8 Stories, il documentario musicale di Emir Kusturica, sulla No Smoking Orchestra, presentato alla Berlinale nel 2001 e vincitore nello stesso anno della Silver Plaque al Chicago International Film Festival.

Tra il 2006 e il 2010 è produttore esecutivo del progetto video sulle performances teatrali di Fabrizio Gifuni, con la regia di Giuseppe Bertolucci, rispettivamente dedicati a Pier Paolo Pasolini con lo spettacolo Na specie de cadavere lunghissimo (Premio Istryo 2006) e con L’ingegner Gadda va alla guerra (vincitore di due Premi Ubu nel 2010) dedicato all’omonimo scrittore italiano, distribuiti da Minimum Fax.

Nel 2011 co-produce, con Indigo Film, il documentario Ulidi piccola mia del regista esordiente Mateo Zoni, presentato al Torino Film Festival e distribuito dall’Istituto Luce.

Successivamente è produttore associato di Full Metal Joker, di Emiliano Montanari con la partecipazione di Matthew Modine. Il film viene presentato alla Festa del Cinema di Roma, insieme ad una grande mostra fotografica con foto dell’attore protagonista, dal set del film “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick.

Nel 2014 co-produce Il sale della terra, documentario diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado sul fotoreporter Sebastião Salgado. Presentato al Festival di Cannes 2014, ottiene la Menzione Speciale della Giuria all’interno della sezione Un Certain Regard e il Premio della Giuria Ecumenica - Menzione Speciale; il Premio del Pubblico al Festival internazionale del cinema di San Sebastián 2014 e nello stesso anno il Premio al Festival internazionale del cinema di Dubai, il Premio César in Francia e la nomination agli Oscar come Miglior documentario.

Nel 2015 segue la produzione esecutiva ed è co-produttore, de L'esercito più piccolo del mondo, documentario sul corpo delle Guardie Svizzere che viene presentato in anteprima mondiale alla 72ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
Due anni dopo presenta, sempre a Venezia, Evviva Giuseppe del regista Stefano Consiglio, documentario sulla figura di Giuseppe Bertolucci, opera candidata a migliore documentario ai David di Donatello 2018.

Lo stesso anno è produttore di Papa Francesco - Un uomo di parola con la regia di Wim Wenders, co-produzione internazionale tra Italia, Svizzera, Germania, Francia e Città del Vaticano, documentario distribuito nel mondo da Focus Features-Universal, e presentato tra le Proiezioni Speciali al Festival di Cannes 2018

Filmografia

Produttore
 Super 8 Stories, regia di Emir Kusturica, (2001) - documentario
 Na specie de cadavere lunghissimo, regia di Giuseppe Bertolucci (2006)
 The Puppeteers, regia di Lura Calder e Maurizio Rigamonti (2007) - documentario
 Il Mago del Cinema. L'incredibile storia di Mr. Roger Corman, regista low budget, regia di Nico Guidetti e Luigi Sardiello (2008) - documentario
 Ulidi piccola mia, regia di Mateo Zoni (2011) - documentario
 L'ingegner Gadda va alla guerra, regia di Giuseppe Bertolucci (2012)
 Full Metal Joker, regia di Emiliano Montanari (2012) - documentario
 Elena un giorno d'estate, regia di Mateo Zoni (2012) - cortometraggio
 Il sale della terra, regia di Wim Wenders (2014) - documentario
 L'esercito più piccolo del mondo, regia di Gianfranco Pannone (2015) - documentario
 Evviva Giuseppe, regia di Stefano Consiglio (2017) - documentario
 Papa Francesco - Un uomo di parola, regia di Wim Wenders (2018) - documentario

Note

Collegamenti esterni